René Magritte, Belgisch kunstschilder
Magritte (filmprijs), Belgische filmprijs